Droga krajowa nr 87 (Polska)
 Droga krajowa nr 87 (Węgry)